Delorean puede referirse a:
 DMC DeLorean, un automóvil deportivo;
 Máquina del tiempo DeLorean, el automóvil DeLorean que fue modificado para su uso en la [[Trilogía de Back to the Future|trilogía de Back to the Future]];
 DeLorean Motor Company, empresa que fabricaba dicho automóvil;
 John DeLorean, fundador de esta empresa;
 Delorean, grupo musical español;
 Delorean, álbum de dicho grupo.